A 2004-es UEFA-szuperkupa a 29. európai szuperkupa-döntő volt. A mérkőzést a II. Lajos Stadionban, Monacóban játszotta 2004. augusztus 27-én a 2003–2004-es UEFA-bajnokok ligája-győztes portugál FC Porto és a 2003–2004-es UEFA-kupa-győztes spanyol Valencia.

A mérkőzést a Valencia nyerte 2–1-re.

Mérkőzés adatok

Lásd még 
 2003–2004-es UEFA-bajnokok ligája
 2003–2004-es UEFA-kupa

Források 
 
 

2004
Uefaszuperkupa